Pajarera puede designar:

 una jaula grande o espacio amplio donde se crían pájaros;
 una planta herbácea denominada Stellaria media;
 Zarza pajarera, arbusto espinoso;
 el nombre común de la planta Juglans regia; o
 el nombre común de la planta Vitis vinifera.